

Орж — муніципалітет у департаменті Верхня Марна
 Орж — притока Сени

Орж — громада в кантоні Во